Nicolás Petrović-Njegoš, cuyo nombre completo es Nikola Mihailo Frane Petrović-Njegoš (Saint-Nicolas-du-Pélem, 7 de julio de 1944), es el pretendiente al trono de Montenegro. Para los realistas legitimistas es Nicolás II de Montenegro.

Biografía 
El príncipe Nicolás es hijo del príncipe Miguel de Montenegro y de su esposa, Geneviève Prigent. Nicolás fue educado en Francia. En 1964 fue admitido en la Escuela Nacional Superior de Bellas Artes de París, y entre 1965 y 1967 realizó cursos de formación sobre arquitectura. Entre 1967 y 1971 trabajó en muchos proyectos arquitectónicos, incluyendo un recinto de deportes de invierno en Avoriaz, Francia.

En 1971 obtuvo un Diploma en Arquitectura y fue admitido en la Sociedad Francesa de Arquitectos.

Desde el 24 de marzo de 1986, tras la muerte de su padre, es el jefe de la familia que una vez reinó sobre Montenegro y la de orden dinástica de San Pedro de Cetinje. Si llegase a ser rey, su nombre sería Nicolás II de Montenegro.

El 23 de junio de 2007 fue nombrado Ciudadano Honorario de Agrigento.

Matrimonio e hijos 
El 27 de noviembre de 1976 se casó en Trebeurden con la estilista de moda Francine Navarro (1950-2008), con quien tuvo una hija y un hijo: 
 Altinaï de Montenegro, nacida el 27 de octubre de 1977 en Les Lilas.Escritora y directora. Casada con el violinista Anton Martynov, titulado príncipe Martynov, el 12 de mayo de 2009 en París. Tienen un hijo: 
 Nikola Martynov (nacido el 30 de septiembre de 2009).
 Boris de Montenegro, gran duque de Grahovo y Zeta, nacido el 21 de enero de 1980 en Les Lilas y designado heredero al trono. Casado el 12 de mayo de 2007 con Véronique Haillot Canas da Silva, nacida en Lisboa, São Sebastião da Pedreira, el 27 de julio de 1976, de ascendencia portuguesa y francesa. Tienen dos hijas: 
 Milena de Montenegro (nacida el 11 de febrero de 2008 en Saint-Denis).
  Antonia de Montenegro.

Distinciones honoríficas montenegrinas 
Nacionales
  Soberano Gran Maestre de la Orden de San Pedro de Cetiña.
  Soberano Gran Maestre de la Orden del Príncipe Danilo I.
  Soberano Gran Maestre de la Orden de Petrović-Njegoš.

Extranjeras
  Caballero gran collar de la Orden del Águila de Georgia (Casa de Bagration).
  Caballero de la Orden de la Legión de Honor (República Francesa, 30/12/2016).

Ancestros

Véase también 
Reino de Montenegro.
Nicolás I de Montenegro.
Casa de Petrović-Njegoš.

Referencias

Enlaces externos 

Nacidos en 1944
Casa de Petrović-Njegoš
Nobles de Montenegro
Alumnado de la École nationale supérieure des beaux-arts
Grandes collares de la Orden del Águila de Georgia
Bailíos grandes cruces de honor y devoción de la Orden de Malta
Caballeros de la Suprema Orden de la Santísima Anunciación
Caballeros grandes cruces de la Orden de los Santos Mauricio y Lázaro
Caballeros grandes cruces de la Orden de Nuestra Señora de la Concepción de Villaviciosa
Caballeros de la Legión de Honor
Nacidos en París